Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2005—2006 — 64-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Маккабі (Хайфа).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Тель-Авів) взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубка Ізраїлю 2005-06.

Позначення:

Результати 
Тури 1-22

Тури 23-33

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 
 Чемпіонат Ізраїлю на rsssf 

2005—2006
Ізраїль
Ізраїль
2005 в Ізраїлі
2006 в Ізраїлі